Desa Tambahmulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambahmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,77, long 111,11), Jawa Tengah, 
 Desa Tambahmulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 111,05), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar